Dimora ancestrale, la residenza principale di una famiglia appartenente all'aristocrazia situata nel luogo di origine della stessa o nel centro del suo potere politico.
Dimora ancestrale (Cina), il luogo di origine in linea patrilineare di una famiglia, definibile in senso lato come la località dove il cognome della famiglia è stato documentato per la prima volta e la famiglia ha acquisito notorietà.
Dimora ancestrale (Filippine), abitazione privata rilevante sotto il profilo del patrimonio culturale, registrata presso il Philippine Registry of Cultural Property